{{Infobox animanga personaje serie
|serie =
|nombre = 
|otrosnombres = 
|relevancia = Personaje secundario
|edad = 
|altura = 1.73 
|peso = 56
|especie =
|raza = 
|ocupación = Shinigami
|organización = Sociedad de Almas
|rango = Subcapitán de la 3ª división
Antiguo integrante de la 4ª división
|procedencia = 
|familia =
|tipoextra = Zanpakutō
|extra =  Shikai: Wabisuke
|seiyu = Takahiro Sakurai
|doblador = Enrique Hernández  Alan Prieto}}

 es un personaje ficticio del anime y manga Bleach. Era el Teniente de la Tercera División, antiguamente bajo el comando de Ichimaru Gin. Más adelante se revela que fue integrante de la 4ª división bajo el mando de Retsu Unohana. En Bleach: Official Character Book 4 The Rebooted Souls, se confirma finalmente que su nombre es Iduru Kira.

Perfil 
Kira, en su puesto como teniente, sigue fielmente a Ichimaru Gin hasta el punto que por defenderle es capaz de enfrentarse a Momo Hinamori, su mejor amiga. Durante la academia de los shinigamis, Kira y Renji competían en cada curso para demostrar quien es el mejor. Cuando Kira ayuda a Ichigo atacando en su batalla contra un Bount llamado Koga Gō, Kira le dice a Ichigo que confíe en él ya que a pesar de que tiene una aspecto frío y poco amigable, no es una mala persona.En combate , tal como lo demuestra su encuentro con el arrancar Avirama Redder, Kira se convierte en un ser despiadado que no tiene reparos en matar a un enemigo aun cuando este se encuentre indefenso.

Pasado 
Desde a muy temprana edad, Kira se tuvo que criar solo ya que sus padres murieron. Mientras estuvo estudiando en la academia de los shinigamis, pasó la mayor parte del tiempo libre con Momo Hinamori, Abarai Renji y Shūhei Hisagi, sus mejores amigos. Después de graduarse de la academia, Kira junto con Renji y Hinamori fueron enviados a la quinta división. Poco después, Ichimaru Gin se convirtió en el capitán de la tercera división y Kira en su teniente. Hinamori se convirtió en la teniente de la quinta división y Renji en el teniente de la sexta división.

Historia

Sociedad de Almas 
Durante la intrusión de Ichigo Kurosaki y sus amigos a la Sociedad de Almas, el capitán de la quinta división, Sōsuke Aizen muere asesinado. Hinamori, al ver el cuerpo sin vida de su capitán, cree que el asesino es Ichimaru y lo ataca pero es detenido por Kira. Kira le advierte que la fidelidad a su capitán está por sobre la amistad que tienen. No obstante, Hinamori ataca igualmente por lo que Kira se ve obligado a atacar también. Los dos terminan siendo arrestados por hacer desorden en el Seireitei. Kira se escapa de la prisión gracias a la ayuda de su capitán, Ichimaru Gin. Después que Tōshirō Hitsugaya decubriera que los miembros de la cámara de los 46 fueran asesinados, Kira se enfrenta con Rangiku Matsumoto y es allí es donde se le ve usar su shikai. Sin embargo, la batalla no alcanza a terminar ya que Rangiku se va en busca de su capitán. Kira queda profundamente deprimido al saber que Ichimaru tenían intenciones de asesinar a Hinamori.

Los Bount 
Durante la invasión de los Bount, Kira aparece para ayudar a Ichigo en su pelea contra un Bount llamado Koga Gō y su mascota Dark. Kira con su habilidad de duplicar el peso de cualquier objeto que toque, derrota parcialmente a Koga. Kira lleva a Ichigo y a su amigo Keigo hasta el almacén Urahara para que se recuperen de sus heridas.

La batalla por Karakura 
En la batalla de Karakura, se hace cargo (junto a Ikkaku, Yumichika Ayasegawa y Shūhei Hisagi) de detener el avance de los espada que se disponían a destruir los pilares que mantienen a la Karakura falsa en lugar de la verdadera. Kira fácilmente elimina al arrancar enviado por Baraggan al pilar que le corresponde cuidar cuando este último decide mandar a sus fracciones a deshacerse de las "hormigas" quedándose Kira a pelear con Abirama Redder, quien le recuerda que una vez fue subordinado de Gin. Apenas oye estas palabras, el semblante de Kira cambia por completo cortándole la mejilla izquierda de la cara al arrancar con su zanpakutō diciéndole que si ha de morir, que sea con esas heridas. Complacido por la reacción del shinigami, Abirama libera su Zanpakutō y ataca al shinigami con sus afiladas y pesadas plumas, tras un combate en plena ciudad, Kira logra hacer que el Arrancar ataque a corta distancia, lo que aprovecha para golpearle con su shikai y doblar varias veces el peso de las alas de su enemigo, finalmente Kira le cercena la cabeza con la curva de su espada y finaliza el combate; luego junto a Hisagi le hacen frente a la quimera parca de las fracciones de Halibel, pero el poder de la quimera están grande que ni uno de los dos pudo hacer algo, hasta que el capitán general aparece y lo acaba de un solo movimiento de su shikai.Tras la muerte de Avirama, Kira percibe a la distancia la derrota de Ikkaku, y deja sin conocimiento a Yumichika, al tratar este de ir en ayuda de su amigo. Más tarde, Kira e Hisagi salvan a Hinamori de la tremenda fuerza de Allon, la “mascota” de la Fracción de Tier Halibel. Mientras que Hisagi trata de luchar contra su formidable adversario, Kira recurre a sus conocimientos médicos para tratar de salvar a Matsumoto y Hinamori, comenzando por la primera al ver el peligro que corre su vida. Hisagi es vencido rápidamente por Allon, y sólo la intervención del comandante general Yamamoto evita que la quimera ataque a Kira, mientras este ha dispuesto un hechizo de protección sobre todos los Subcapitanes heridos.

Poderes y habilidades 

Aunque el nombramiento de Kira como Subcapitán de la 3ª División estuviese impulsado por los oscuros designios de Aizen, su nivel es comparable al de cualquier otro Shinigami, siendo así uno de los guerreros de la elite de la Sociedad de Almas, como bien destacó Yamamoto al encargarle la protección de uno de los cuatro pilares, durante la lucha en la copia de Karakura. Kira es altamente eficiente en el Zanjutsu, el arte del manejo de las Zanpakutō, y también es capaz de realizar el Shunpo y moverse a altas velocidades, siendo apenas visible para el ojo no avanzado.

Sin embargo, la disciplina que Kira parece haber estudiado con una mayor profusión ha sido la del uso de las Artes Demoníacas, el Kidō, una serie de encantamientos de defensa y ataque propios de los Shinigamis. Aunque él mismo ha reconocido que Momo Hinamori es una experta en realizar diferentes Kidō, lo cierto es que Kira ha demostrado un nivel igual, si no superior, llegando a hacer hechizos de muy alto nivel sin necesidad de un conjuro y con una alta efectividad. Las técnicas Kidō que ha realizado Kira a lo largo de la serie han sido:

 Bakudō 37, Tsuriboshi: amortiguando la caída de Hinamori una vez ésta estaba siendo atacada por Allon.
 Bakudō 39, Enkosen: protegiéndose así de los ataques de Avirama.
 Bakudō 73, Tozansho: estableciendo una protección que evitase que las heridas fuesen alcanzadas por Allon mientras él las curaba.

 Hadō 31, Shakkahō: empleado en diversas ocasiones durante sus años en la Academia.
 Hadō 58, Tenran: utilizado en el combate contra Avirama.

Además de los Hadō y Bakudō convencionales, al haber pertenecido a la 4ª División los conocimientos de Kidō curativo son superiores a los de un Shinigami común, y es capaz de sanar heridas que cualquier otro (excepto los miembros de la división médica) no podría remediar de forma alguna.

Zanpakutō 

La zanpakutō de Kira se llama  y su comando de liberación es . En su shikai, el extremo de la hoja de Wabisuke se dobla hasta formar un gancho cuadrado. Su habilidad consiste en duplicar el peso de todo lo que toque, incluyendo objetos inanimados y seres vivos. Cabe decir que este efecto es acumulativo, por lo que si vuelve a golpear dicho objeto una segunda vez su peso se doblará nuevamente y así sucesivamente. Así, después de unos cuantos golpes, sus contrincantes serán incapaces de alzar su propia zanpakutō u otro objeto y caerán sobre sus rodillas, como si se tratara de pedir misericordia. De ahí el nombre de la zanpakutō de Kira. En ese momento, Kira utiliza el gancho que la espada posee para cortar la cabeza de su enemigo. Según sus propias palabras, Wabisuke es una de las zanpakutos que mejor representan la principal capacidad de la 3ª División: llevar la desesperación a sus enemigos.

Curiosidades 
 Aunque prácticamente la totalidad del fandom considera "Izuru" como el nombre de nacimiento de Kira, en algunos medios aparece escrito como "Iduru", tal y como es en el videojuego Bleach: Erabareshi Tamashii, por ejemplo. En Bleach: Official Character Book 4 The Rebooted Souls, se confirma finalmente que su nombre es Iduru Kira.
 Todas las habilidades de su Zanpakuto y la de él eran desconocidas hasta el capítulo 170 del manga.
 Rangiku no conocía sus habilidades, hasta su combate con él, solo sus compañeros conocían estas técnicas.
 Siente un gran afecto por Hinamori, empezando desde sus inicios, Renji lo regañaba cuando se emocionaba al ver a Hinamori, y se veía feliz al estar con ella, por lo que sus sentimientos son cuestionados.
 En un capítulo se emborracha junto a Matsumoto y Shūhei Hisagi.
 En el concurso de Zampakutos, la zampakuto de Kira, Wabisuke, ocupó el 4º lugar.

Personajes de Bleach
Personajes masculinos en anime y manga